Упендра Махато (; родился в 1960 году) — бизнесмен непальского происхождения, на данный момент проживает в  Непале, где он является представителем России в Непальской торгово-промышленной палате. Является также почётным генеральным консулом Непала в Республике Беларусь. Был президентом непальской ассоциации и Международного Координационного Совета (NRNA ICC). Упендра Махато (номер 31) — совладелец инвестиционного банка Sanima Bikas Bank и финансовой компании Standard Finance Company.

Биография 
Упендра Махато инвестировал в самый крупный бизнес в отрасли, ориентированной на экспорт в Россию и на Запад — компанию «Интерфорест». Совладелец «Интерсервиса» — Николай Воробей. «Интерсервису» также принадлежит лесозаготовительное предприятие в Ушачах.

Владеет акциями:

 Белорусской компаний «Синтез-Викаш Инвестментс»; 
 «Амкодор» (доля в производителе дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники); 
 BNK Holding (инвестиции в недвижимость в Белоруссии через группу дочерних предприятий: «БНК Инжиниринг», «Миатон», «Т-Россь» и др.), Silver Town, Rubin Plaza и др.; 
 «Альфа-банк» (миноритарная доля, продана); 
 мобильного оператора Timeturns Holdigs (лицензии на развертывание мобильной связи в Непале, Камбодже, Бурунди, Сьерра-Леоне, Танзании, Уганде и ДР Конго).

Имеет активы и недвижимость в Белоруссии, Непале, России, на Кипре и других странах мира. Состояние оценивается в 1 млрд. долл. США.

Средства, которые Упендра Махато выручил вместе с Александром Милявским за проданные семье Хотиных Горбушкин двор и Филион, он предпочёл вложить в недвижимость в Белоруссии и проекты в Непале, а не в Амкодор. В результате проведённой в конце 2012 года дополнительной эмиссии акций Амкодора владельцем контрольного пакета предприятия стала компания Интерсервис, которую связывают с сенатором Александром Шакутиным и его партнёром из Новополоцка Николаем Воробьём. Таким образом, закончился десятилетний непальский период на Амкодоре, в течение которого контрольным пакетом холдинга владели Упендра Махато и его непальские партнёры.

В сентябре 2012 года на одном из проектов, в который инвестирует Упендра Махато в минской недвижимости, побывал Александр Лукашенко. Возведение нового здания центрального автовокзала в Минске стало обязательным условием коммерческой застройки этого перспективного места. В августе 2013 года в рамках этого объекта состоялось открытие торгово-развлекательного центра Galileo.

Общественная деятельность 
Почётный генеральный консул Непала в Белоруссии, президент Международного координационного совета Всемирной ассоциации непальской диаспоры, председатель Международной ассоциации выпускников вузов (Минск), член попечительского совета Федерации мигрантов России, кавалер непальского ордена Suprawal Janesewa.

Махато построил дом престарелых в Девгхате, духовном месте, расположенном на берегу реки Нараяни недалеко от города Нараингарг , района Читван в Непале.

Награды и признание 
Получил титул «Менеджер года-2007» в России, организатор Вольного экономического общества России и Международной Академией менеджмента. С 1997 года Махато является первым иностранным гражданином России.

Семья 
В Махато есть сын Ягьядип Махато и дочь Юкти Махато.

См. также 
 Непальцы в России

Примечания

Ссылки 
 Упендра Махато
 Непальцы — по паспорту, белорусы — в душе

Родившиеся в Непале
Родившиеся в 1960 году
Предприниматели России
Предприниматели Белоруссии
Предприниматели Непала
Консулы Непала в Белоруссии
Выпускники вузов Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании